dmmv steht für:
 dmmv steht als Abkürzung für Deutscher Multimedia Verband e. V., heute Bundesverband Digitale Wirtschaft e. V.

DmMV steht für:
 DmMV steht für Dopingmittel-Mengen-Verordnung

DMMV